

Localidades

Međurečje (Ivanjica)
Međurečje (Kraljevo)

Desambiguação